Carlo Crivelli peut désigner :
 Carlo Crivelli (v. 1435 - v. 1495), peintre italien de la Renaissance
 Carlo Crivelli (1736-1818), cardinal italien du , créé par le pape Pie VII (1801)
 Carlo Crivelli (né en 1953), compositeur italien de musique de film